Кирпи́чный переулок — название улиц в различных населённых пунктах.

Улицы

Россия 
 Кирпичный переулок — улица во Владикавказе.
 В Санкт-Петербурге:
 Кирпичный переулок — улица в Центральном районе.
 Кирпичный переулок — улица в Ломоносове.
 В Томске:
 Кирпичный переулок;
 Кирпичный проезд;
 Малокирпичный переулок.

Великобритания 
 Кирпичный переулок (Brick Lane) — улица в Лондоне.

Разное 
 Кирпичный переулок () — индийский фильм 2007 года.

См. также 
 Кирпичная улица
 Ново-Кирпичный мост
 Улица Кирпичные Выемки

Примечания